Prirétxnoie (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Prirétxnoie (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Prirétxnoie (Kabardino-Balkària), localitat de la república de Kabardino-Balkària, a Rússia
 Prirétxnoie (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia